Шэньси-Ганьсу-Нинсяский советский район () — подконтрольное китайским коммунистам военное и административно-территориальное образование, существовавшее в 1937—1950 годах.

Название 
Район был образован на смежных территория трёх провинций, поэтому в китайских источниках он называется , что можно перевести на русский как «район на границе» или «пограничный район». В русскоязычной литературе после выхода книги «Особый район Китая. 1942—1945» его часто не совсем правильно называют «особым районом» (в китайских документах термин «особый район» был закреплён за некоторыми специальными единицами административно-территориального деления, к которым данное образование не относилось).

История 
В ноябре 1934 года руководимая  Северо-Западная красная армия основала советский район на границе провинций Шэньси и Ганьсу. В январе 1935 года Шэньси-Ганьсуское пограничное советское правительство () было переименовано в Северо-Шэньсийское советское правительство (). В октябре 1935 года в эти места прорвались части китайской Красной армии, завершившие Великий поход, и этот район стал главной базой китайских коммунистов. С января 1937 года Центральный комитет КПК разместился в Яньане.

После заключения соглашения с гоминьдановским правительством Китая с 6 сентября 1937 года на территории Шэньси-Ганьсу-Нинсяской революционной базы было создано правительство Шэньси-Ганьсу-Нинсяского пограничного района, которое формально являлось автономной местной властью, подотчётной напрямую Исполнительному юаню Китайской республики.

После окончания войны с Японией и возобновления гражданской войны гоминьдановские войска в марте 1947 года начали наступление на ШэньГаньНинский район. 19 марта 1947 года ЦК КПК принял решение об уходе из Яньаня. 28 марта члены ЦК КПК переправились через Хуанхэ и обосновались в деревне Сибайпо в уезде Пиншань провинции Хэбэй.

После наступления перелома в войне коммунисты с 1948 года перешли в наступление, и в июне 1949 года правительство Шэньси-Ганьсу-Нинсяского пограничного района переехало в Сиань. В июне 1950 года Шэньси-Ганьсу-Нинсяский пограничный район был официально расформирован.

Советский разведчик Пётр Власов в своих дневниках, изданных в 1973 году в книге «Особый район Китая. 1942—1945», подробно описывает этот район. В частности, он отмечает, что китайские коммунисты из-за своего бедственного финансового положения активно занимались культивацией и торговлей опиумом.

Источники 
 Непомнин О. Е. История Китая. XX век. / Институт востоковедения РАН. — М.: Крафт+, 2011. — ISBN 978-5-89282-445-3

Советские районы Китая